Topola je lahko:
 Bačka Topola, mesto v Vojvodini (Srbija)
 Topola, Jagodina, naselje v Srbiji 
 Topola (mesto), mestu v Šumadiji (Srbija)
 Topola (vas), naselje v Srbiji